Gravel Hill Plantation ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Gravel Hill Plantation (Allendale, South Carolina), NRHP-ID 76001688
 Gravel Hill Plantation (Hampton, South Carolina), NRHP-ID 10000240